Калинкино — топоним в России:

Населённые пункты 
 Калинкино — деревня, Вологодский район, Вологодская область, Майское сельское поселение;
 Калинкино — деревня, Вологодский район, Вологодская область, Марковское сельское поселение;
 Калинкино — деревня, Грязовецкий район, Вологодская область;
 Калинкино — деревня, Тейковский район, Ивановская область;
 Калинкино — деревня, Промышленновский район, Кемеровская область;
 Калинкино — деревня, Буйский район, Костромская область;
 Калинкино — деревня, Чухломский район, Костромская область;
 Калинкино — деревня, Талдомский район, Московская область;
 Калинкино — деревня, Городецкий район, Нижегородская область;
 Калинкино — деревня, Холмский район, Новгородская область;
 Калинкино — деревня, Усольский район, Пермский край;
 Калинкино — деревня, Псковский район, Псковская область;
 Калинкино — деревня, Пушкиногорский район, Псковская область;
 Калинкино — деревня, Мышкинский район, Ярославская область;
 Калинкино — деревня, Переславский район, Ярославская область;
 Калинкино — деревня, Покровское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область.
 Калинкино — деревня, Октябрьское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область.

Прочее 
 Калинкино — пивоваренный завод в Кемеровской области.

См. также 
 Калинино
 Калинкина деревня
 Калинкин